Deus (indogermanisch deiuos: der Strahlende, der Leuchtende, Gott, Himmlischer) steht für:
 eine römische Gottheit, siehe Römische Mythologie
 lateinische Bezeichnung für den Gott des christlichen Glaubens, siehe Gott (Christentum)
 Deus (2022), Science-Fiction-Film von Steve Stone

Deus ist der Familienname folgender Personen:
 Beny Deus (1919–1989), spanischer Schauspieler
 Carlos de Deus, osttimoresischer Politiker und Hochschullehrer
 Eduardo de Deus (* 1995), brasilianischer Hürdenläufer
 Felisberto de Deus (* 1999), osttimoresischer Leichtathlet
 Franz Deus (1901–1970), deutscher Studienleiter
 Guido Déus (* 1968), deutscher Politiker
 Jacinto Rigoberto Gomes de Deus (* 1965), osttimoresischer Politiker, siehe Jacinto Rigoberto

 Lolina Celeste de Deus (* 1967), osttimoresische Politikerin
 Lucas Provenzano de Deus (* 1987), brasilianischer Volleyballspieler
 Rica Déus (* 1937), deutsche Schauspielerin und Schlagersängerin
 Sérgio de Deus Borges (* 1966), brasilianischer Geistlicher, Bischof von Foz do Iguaçu
 Willi Deus (1889–1954), deutscher Bildhauer

Siehe auch:
 dEUS, belgische Indie-Rockband
 Deuss
 Theus